Alberto Barberis ist der Name folgender Personen:

* Alberto Barberis (Philosoph) (1847–1896), italienischer thomistischer Philosoph
 Alberto Barberis (Fußballspieler) (1883–1976), italienischer Fußballspieler und Jurist